Pomaro ima više značenja:
 Pomaro (Kjeti)
 Pomaro (Rovigo)